Boyle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boyle Lake (Michigan)
 Boyle Lake (Montana)
 Boyle Lake (Washington)